Mavia (ca. 528) — quindida do , cujo nome árabe era Moáuia
 (602-680) — primeiro califa omíada 
 (661-684) — califa omíada entre 683 e 684
Moáuia ibne Hixame (fl. 725, m. 737) —  general árabe omíada, filho do califa Hixame ibne Abedal Maleque

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história